Renault PR peut désigner :
 le Renault Type PR, un modèle de châssis pour autobus léger et camionnette produit à la fin des années 1920 ;
 les Renault PR 100 et PR 180, autobus produits par Berliet puis Renault de 1970 à 1999.

Voir aussi 
 Renault